

E

Einzelnachweise